Michele Piccirillo ist der Name folgender Personen:

* Michele Piccirillo (Archäologe) (1883–1954), Franziskanerpater und Christlicher Archäologe
 Michele Piccirillo (Boxer) (* 1970), italienischer Boxer